Юлия Шруфф (; родилась 16 августа 1982 года в Аугсбурге, ФРГ) — немецкая теннисистка.

Победительница 7 турниров ITF (2 — в одиночном разряде).

Биография 
Родители — Герхард и Ингрид. Уроженка Аугсбурга начала играть в теннис в 5 лет; любимое покрытие — грунт.

Самого высокого рейтинга WTA Шруфф достигла 17 апреля 2006 года, когда она заняла 52-е место. В парном разряде высшее место достигнуто 2 октября того же года — 99-е место. Самое большое достижение в соревнованиях WTA-тура добилась в 2003 году, когда вышла в финал на турнире в Эшториле.

На протяжении карьеры обыграла двух игроков из Top10 — Анастасию Мыскину в 2005 году на турнире в Берлине и Елену Дементьеву в 2006 году на Открытом чемпионате Австралии. Имеет победы на такими теннисистками как Елена Янкович, Катарина Среботник, Флавия Пеннетта, Елена Докич, Елена Лиховцева и Алёна Бондаренко.

В одиночном разряде выиграла два турнира ITF: в 2009 — в Латине, где она в финале победила соотечественницу Андреу Петкович и в 2010 — в Алфен-ан-ден-Рейне. В парном разряде победила на пяти турнирах.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (7)

Победы (2)

Поражения (5)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров WTA в парном разряде (2)

Поражения (2)

Финалы турниров ITF в парном разряде (10)

Победы (5)

Поражения (5)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Германии